Санта Марија де Ариба има више значења:

 Санта Марија де Ариба (Вијеска), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Марија де Ариба (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Санта Марија де Ариба (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику